Kamp steht für:
 Kamp (Familienname), Familien- und Künstlername, zu Namensträgern siehe dort
 Kamp (Land), Flurname für ein Stück Land
 Kloster Kamp in Kamp-Lintfort, Nordrhein-Westfalen

Kamp ist der Name folgender

Orte in

– Deutschland:
 Kamp-Bornhofen, Ortsgemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Kamp (Bergisch Gladbach), Ortsteil im Stadtteil Paffrath von Bergisch Gladbach
 Kamp (Bugewitz), Ortsteil von Bugewitz, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Kamp (Kamp-Lintfort), Ortsteil von Kamp-Lintfort, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Kamp (Prinzenmoor), Ortsteil der Gemeinde Prinzenmoor im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein
 Kamp (Reichshof), Ortsteil von Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kamp (Schalksmühle), Ortsteil von Schalksmühle, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

– Österreich:
 Kamp (Gemeinde Arbesbach), Katastralgemeinde von Arbesbach, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Kamp (Gemeinde Grafenegg), Katastralgemeinde von Grafenegg, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Kamp (Gemeinde Frantschach-Sankt Gertraud), Katastralgemeinde von Frantschach-Sankt Gertraud, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Kamp (Gemeinde Stainz), Ortsteil von Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

– Polen:
 Kamp, (früherer Name, Kreis Greifenberg/Pommern), Ort in der Woiwodschaft Westpommern, Polen, siehe Kępa (Trzebiatów)

geografischer Objekte:
 Kamp (Fluss), Fluss zur Donau im Waldviertel in Niederösterreich
 Kamp (Lechtaler Alpen), 2014 m, Berg in den Lechtaler Alpen bei Bichlbach-Berwang, Bayern
 Kamp (Hinterberg), 886 m, Talberg am Dachstein bei Bad Mittendorf, Steiermark
 Kampbreen, Gletscher im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Kamp (Bad Doberan), Grünanlage in Bad Doberan, Deutschland
 Kamp, historisches Gebiet nördlich von Rendsburg, Schleswig-Holstein, siehe Fræzlæt

astronomischer Objekte:
 (1965) van de Kamp, Asteroid des Hauptgürtels

KAMP steht für:
 KAMP, kommerzielle US-Radiostation
 Katholische Arbeitsstelle für missionarische Pastoral in Erfurt

Siehe auch:
 Camp
 Kämpchen
 Kampe
 Kampl (Begriffsklärung)
 Kamps
 Neuer Kamp
 KAMP

KAMP